Nybro (gemeente), een Zweedse gemeente in Småland, provincie Kalmar län
Nybro (stad), de hoofdstad van de gemeente Nybro

Nybrostrand, een plaats in de gemeente Ystad, in de Zweedse provincie Skåne län